Příjmení Goth nosí více různých osobností:

 Amon Göth (1908–1946) – rakouský důstojník SS
 Klement V., vlastním jménem Bertrand de Goth (1264–1314) – francouzský duchovní a 195. papež římskokatolické církve
 Jan Goth (1889–??) – český ilustrátor
 Josef Goth (1870–1939) – československý politik německé národnosti

jiný význam
 Gotická subkultura

Související články 
 Gott